Tivoli est le nom d'une ville italienne du Latium fondée sous le nom de Tibur cinq siècles avant Rome sur les flancs des monts Tiburtins. Du fait de son impact historique et artistique, elle a vu son nom attribué à de nombreux autres lieux ou établissements dans le monde, ainsi qu'à des œuvres artistiques.

Toponymie

Europe 
Italie
 Tivoli,  ville italienne du Latium
 Tivoli Terme ou Bagni di Tivoli, une frazione de la ville précédente 

Belgique
 Tivoli, quartier de La Louvière  
 Espace Tivoli, espace public de Liège séparant les places du Marché et Saint-Lambert.

Danemark
 Jardins de Tivoli, parc à Copenhague.

 Espagne
, théâtre à Barcelone. 

France
 Tivoli, lieu-dit de la commune de Crozant (Creuse), point de vue sur la vallée de la Creuse près de la villa de l'explorateur Charles Alluaud
 Tivoli, lieu-dit de la commune de La Sabotterie (Ardennes)
 Tivoli, hameau de la commune de Montmédy (Meuse)
 Chemin du Tivoli, rue de la commune de Digne-les-Bains qui donne son nom au quartier voisin
 Tivoli, parc de Fort-de-France (Martinique)
 Square du Tivoli à Strasbourg 
 pont de Tivoli, pont fixe à Montargis
 pont du Tivoli, pont mobile à Sète
 Rue et impasse du Tivoli à Valençay
 Rempart Tivoli, rue du Rempart Tivoli et rue de Tivoli à Dijon

Pays-Bas
 Tivoli, quartier d'Eindhoven

Slovénie
 Tivoli, parc de Ljubljana

Suisse
 Avenue de Tivoli, rue de la ville de Lausanne (Vaud).

Amériques 
 États-Unis
 Tivoli,  ville du comté de Dutchess (New York)
 Tivoli,   ville du Texas
 Tivoli River,  fleuve situé dans le comté de Bryan (état de Géorgie)

 Antilles
 Tivoli, ville de la Grenade 
 Tivoli Gardens, quartier de Kingston (Jamaïque)

Océanie 
 Tivoli, quartier de la ville d'Ipswich (Queensland, Australie)

Patronyme 

 Serafino De Tivoli, peintre italien ;
 Yann Tivoli, joueur français de rugby à XV.

Édifices et institutions

Salles de spectacle et parcs à thèmes 
 Tivoli, ancien parc d'attractions et de villégiature parisien de 1766 à 1842
 Tivoli-Vauxhall, ancienne salle de spectacles parisienne
 Jardins de Tivoli, parc d'attractions à Copenhague, baptisé en référence aux jardins parisiens précédents
 Cirque Tivoli, ancienne salle de spectacles dijonnaise
 Tivoli, théâtre de Hambourg  (Allemagne)
 Tivoli, salle de concert à Freiberg (Sachsen) (Allemagne)
 Tivoli, parc à thème à Kurashiki (Japon) sur le modèle de celui de Copenhague.
 Tivoli, parc d'attractions pour enfants à Hong Kong
 Tivoli Gröna Lund, parc d'attractions à Stockholm (Suède)
 Tivoli, parc à Ljubljana (Slovénie).

Établissements scolaires 
 Lycée Saint-Joseph de Tivoli, surnommé « Tivoli », à Bordeaux (France)

Établissements hospitaliers 
 Centre hospitalier-universitaire Tivoli à La Louvière (Belgique)

Autres
 Gare de Tivoli et gare de Bagni di Tivoli, les deux gares de la ville de Tivoli ;
 Tour de Tivoli à Valréas, dans le Vaucluse.

Cinéma 
 Tívoli, film mexicain d'Alberto Isaac sorti en  1975.

Musique 
 Tivoli, single du DJ  Steve Angello, membre de la Swedish House Mafia.

Sport 
 Tivoli, stade de football d'Aix-la-Chapelle où se produit l'équipe de l'Alemannia Aix-la-Chapelle ;
 Neuer Tivoli, complexe sportif d'Aix-la-Chapelle où se produit l'équipe de l'Alemannia Aix-la-Chapelle ;
 Tivoli Neu, complexe sportif d'Innsbruck ;
 Stade Tivoli, complexe sportif de Strasbourg ;
 Stade du Tivoli, stade de La Louvière en Belgique, où évolue le club de la R.A.A. Louviéroise ;
 Tivoli Gardens Football Club, club jamaïcain de football situé dans le quartier homonyme de la ville de Kingston.

Technique 
 Tivoli, suite logicielle d'IBM ;
 La Tivoli, modèle de la marque de voitures coréenne SsangYong
 Tivoli, marque d'appareils audio haute-fidélité, fondée par l'américain Henry Kloss ;
 194 Tivoli, planétoïde découvert en 2009 ;
 Tivoli, un cratère sur Mars dénommé d'après Tivoli en Grenade en raison de son lac de cratère, le lac Antoine ;
 Tivoli, tente pour réceptions, également appelée « tonnelle » ou « barnum ».

Notes et références

Homonymie de toponyme
Tivoli